Finow (rivier), zijrivier van de Oder
Finow (Oberbarnim), plaats in Brandenburg